Звягино — село в Ростовском районе Ярославской области России, входит в сельское поселение Поречье-Рыбное. Население села составляет 0 человек (покинуто).

Географическое положение 
Село расположено в нескольких сотнях метров к востоку от села Климатино и в 12—13 км к югу от Ростова.

История 
Как и большинство сёл Ростовского района, оно было основано как хутор в 19 веке.

Население

Архитектура 
Основным видом жилья в селе являлась изба.

В селе находится газоснабжательная станция, построенная в 1912 году.

Примечания 

Населённые пункты сельского поселения Поречье-Рыбное